Дмитрий Полянский:
 Полянский, Дмитрий Алексеевич (род. 1971) — российский дипломат, заместитель постоянного представителя РФ при ООН.
 Полянский, Дмитрий Андреевич (род. 1986) — российский триатлет.
 Полянский, Дмитрий Михайлович (род. 1989) — российский боксёр.
 Полянский, Дмитрий Степанович (1917—2001) — советский партийно-государственный деятель.